A Eredivisie de 1970–71 foi a 15ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1970-71 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1970–71
1970 no futebol
1971 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1970
Desporto nos Países Baixos em 1971